Zaloujany (en ) est un village l'oblast de Lviv, en Ukraine.

Géographie 
Zaloujany se trouve à  au sud du centre de Sambir, à  à l'est-nord-est de Lviv.

Histoire
Le village est mentionné la première fois au .

Population 
Il compte 386 habitants (2001).

Références

Oblast de Lviv
Fondation au Xe siècle